Mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 odbył się 8 lipca.



Mecz

Niemcy – Portugalia

Skład 
Sobota, 8 lipca 2006
21:00 – Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart – Widzów: 52 000

 Sędzia: Toru Kamikawa (Japonia)
 Sędziowie liniowi:
 Yoshikazu Hiroshima (Japonia)
 Kim Dae-young (Korea Południowa)
 Sędzia techniczny: Coffi Codjia (Benin)
 Piąty sędzia: Celestin Ntagungira (Rwanda)

Statystyki

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006
Mecze o trzecie miejsce mistrzostw świata w piłce nożnej